Никола́й Га́лкин:
 Галкин, Николай Александрович (? — ок. 1928) — русский военачальник, участник Белого движения.
 Галкин, Николай Викторович (род. 1955) — киргизский футболист и тренер.